Франческо Модесто (; ) — итальянский футболист, левый полузащитник; тренер.

Карьера 
Воспитанник клуба «Вибонезе». В 1999 году перешёл в «Козенцу», однако не сыграл за основной состав ни одного матча. В 2001 году вернулся на правах аренды в «Вибонезе». После этого вернулся в «Козенцу» и завоевал место в основном составе команды. В августе 2002 года перешёл в «Палермо», где провёл 13 матчей в чемпионате и 6 игр в Кубке Италии. 27 января 2004 года был арендован «Асколи», в составе которого забил первые 3 гола в своей профессиональной карьере.

В августе 2005 года был куплен «Реджиной», в составе которой стал игроком основного состава. Помог клубу, лишённому в начале сезоне 2006/07 15 очков из-за кальчополи, сохранить место в серии А. Летом 2007 года Модесто интересовались «Интер» и «Рома», однако сделка не состоялась. 31 августа того же года Модесто продлил контракт с «Реджиной» до 2012 года. Летом 2008 года Модесто был куплен клубом «Дженоа» за 4,5 млн евро. 4 января 2011 года подписал контракт с клубом «Парма» сроком на 3 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на figc.it
 Профиль на gazzetta.it
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Козенца»
Игроки ФК «Вибонезе»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Кротоне»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Ренде»
Тренеры ФК «Чезена»
Тренеры ФК «Про Верчелли»
Тренеры ФК «Кротоне»
Тренеры ФК «Виченца»